Wilhelm Heinsius ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Heinsius (Verleger) (1768–1817), deutscher Buchhändler, Verleger und Bibliograf
 Wilhelm Heinsius (Theologe) (1890–1967), deutscher Theologe